DRH est un sigle, qui signifie :
 Directeur des ressources humaines, ou Direction des ressources humaines ;
 DRH (où DRH signifie Directeur des Ressources Humaines), une websérie.